Анатолий Нератов:
 Нератов, Анатолий Александрович (1907—1973) — художник, архитектор, иконописец.
 Нератов, Анатолий Анатольевич (1863—1938) — русский дипломат.
 Нератов, Анатолий Иванович (1830—1907) — государственный деятель Российской империи, губернатор Келецкой губернии, сенатор.